Moncel kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Moncel-sur-Seille, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Moncel-lès-Lunéville, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Moncel-sur-Vair, departementet Vosges i regionen Grand Est,